Ulhas peut faire référence à :

Personnalités 
, homme politique indien,
 (1950- ), musicien indien,
 (1955- ), musicien indien,
 (1974- ), joueur indien de cricket,
 (1978- ), herpétologue.

Lieux 

Ulhas, fleuve du Maharashtra.